Змеехвостые угри () — род морских лучепёрых рыб из семейства острохвостых угрей (Ophichthidae). Распространены в тропических и тёплых умеренных водах всех океанов.

Описание 
Тело длинное, змеевидное, без чешуи. Длина рыла в 4 раза меньше длины головы; челюсти взрослых особей тонкие и удлиненные, не полностью закрываются. Длина ротовой щели в 2 раза больше высоты головы. Зубы клыковидные, острые, загнуты назад. Анальное отверстие расположено в передней половине тела, поэтому хвостовая часть длиннее остальной части тела. Спинной и анальный плавник длинные и низкие. Грудные плавники хорошо развиты, больше жаберных отверстий. Брюшные и хвостовой плавник отсутствуют.
Морские донные рыбы. Обитают на континентальном шельфе на глубине до 300 м над песчаными и илистыми грунтами. В дневные часы зарываются в грунт, над поверхностью видны только рыло и глаза.

Классификация 
В состав рода включают 2 вида:

Примечания

Литература

Ссылки 
 
Острохвостые угри